Seynesia är ett släkte av svampar. Seynesia ingår i ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Seynesia